Rafael Pineda puede hacer referencia a:

Rafael Pineda Ponce (1930-2014), profesor y político hondureño.
Rafael Pineda (Guatemala) (1939-2004), actor guatemalteco de gran trayectoria.
Rafael Pineda, Rapé (n. 1972) periodista, humorista gráfico, historietista y animador mexicano.
Rafael Pineda (n. 1999) ciclista colombiano.